Plan B, outre son sens courant (venant du jargon militaire), peut désigner :

Cinéma et télévision 

 Plan B, un film  de Greg Yaitanes sorti en 2001 ;
 Le Plan B, un film avec Jennifer Lopez et Alex O'Loughlin sorti en 2010 ;
 Plan B, un film de Marco Berger sorti en 2010 ;
 Plan B, une série télévisée canadienne (2017-2018).
Plan B, série télévisée diffusée à partir du  sur TF1.

Livres 
Le plan B. Pour un pacte écologique mondial est un livre de Lester R. Brown paru en 2008.
 Plan B est un roman de Chester Himes paru en 1983 qui mêle satire sociale et polar.

Musique 

 Plan B, album studio de Grand Corps Malade sorti en 2018 ;
 Plan B, single tiré de cet album, sorti la même année.
 Plan B, producteur de musique américain ;
 Benjamin Paul Ballance Drew, chanteur anglais ;
 Plan B, duo de reggaeton ;
 Plan B, breaks producer anglais.

Politique 
 le Plan B au Canada désigne la stratégie du gouvernement du Canada après le référendum de 1995 sur la séparation du Québec pour éviter la tenue d'un nouveau référendum.

Presse 
 Plan B... pour Bonnaud, émission culturelle et sociétale animée par Frédéric Bonnaud sur Le Mouv' ;

Entreprises 
 Plan B, une marque de skateboard ;
 Plan B Entertainment, une société américaine de production de cinéma créé par Brad Pitt.

Jeux vidéo 
 Plan B est un spot dans le jeu vidéo Skate It sur Nintendo DS.

Pharmacologie 

Plan B est le nom commercial donné au lévonorgestrel utilisé dans le cadre d'une contraception orale d'urgence au Canada depuis 2000.